Карадеин () — село в Габалинском районе Азербайджана.

География 
Село расположено на правом берегу реки Карачай, к юго-западу от районного центра Габала. Рядом проходит шоссе Габала-Агдаш.

Инфраструктура 
В Карадеине расположен Габалинский завод по переработке винограда Aspi Winery OOO «Aspi-Agro».

В селе действует средняя общеобразовательная школа.

История 
Под именем Карадигинъ Кабалинского магала упоминается в «Кавказском календаре» за 1856 год как «татарское» (азербайджанское) село.
Язык населения обозначается «татарским» (азербайджанским), религиозная принадлежность - мусульмане-сунниты.

«Кавказский календарь» на 1915 год, сообщает об двух одноименных селах Карадегинъ Елизаветпольской губернии Арешского уезда. Оба села обозначены как «татарские» (азербайджанские), с числом жителей соответственно 665 и 103 человека.

Примечания 

Населённые пункты Габалинского района